Juan Ponce de León, ontdekkingsreiziger
Ponce de Leon (Florida)